Németh István (Szeged, 1952. december 6.) magyar hivatásos nyá. ezredes és civil szervezet vezető

Életpályája

Katonai pályafutása 

A közgazdasági szakközépiskolába beiratkozását édesanyja foglalkozása motiválta. Ennek elvégzése után egyenes út vezetett a szakmai továbblépés felé, ami 1971-1975 között a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Általános hadtáp tagozatra jelentkezéssel valósult meg. A 3. évfolyamot megkezdve már pénzügy szakos hallgatóként folytatta tanulmányait. 1974. augusztusában zászlósi rendfokozatot kapott. A főiskola jeles eredménnyel befejezését követően hadnaggyá kinevezésével az első tiszti beosztását Szegeden, az MN 3793 páncéltörő tüzérosztály pénzügyi vezetőjeként kezdte meg. 1976 szeptemberében Mezőtúrra helyezték, ahol pénzügyi főnökként tevékenykedett. 1978 őszén Székesfehérváron az MN 5232 seregtest parancsnokság pénzügyi ellenőre lett, majd 1982 februárjában a kaposvári MN 7203 lövész hadosztály pénzügyi vezetőjének nevezték ki. Részese volt a Csehszlovákia területén zajló „Pajzs 84” gyakorlatnak.

A hadsereg pénzügyi szolgálatában megvalósuló gyors generáció váltás nyomán 1985-ben már ismét Székesfehérvárra vezetett életútja. Szeptembertől pénzügyi osztályvezető-helyettesként, majd decembertől (először megbízással) látta el a pénzügyi főnöki beosztást. A következő év szeptemberében véglegesítették a státusában.

Pénzügyi vezetőként a kezdetekben csak néhány fő munkatárssal rendelkezett, ám később már többszáz szakmabelinek volt a főnöke. Szigorú, követelmény támasztó tisztként vált ismertté. Ám az elvárások mellett a hozzá beosztottak elismerték, hogy intenzíven törekedett a jó munkát végzők elismerésére, elismertetésére.

A 90-es évek elején 3 évet óraadó tanár volt a katonai főiskolán. Ám ekkorra már a tisztjelölt hallgatók körében (a polgári élettel egyezően) egyre erősödő szabadosság eluralkodása kedvét szegte.
Szakmai sikernek könyvelte el, hogy a sorállomány körében kísérlet jelleggel megszervezte az illetményeknek bankszámlára utalását. A szombathelyi laktanyába pénzfelvevő automata került telepítésre, ahol költségmentesen jutottak pénzhez a katonák. Az újszerűség elnyerte a sorkatonák és a helyi pénzügyi szolgálat állományának szimpátiáját, ám a pénzügyi legfelső vezetéssel nem sikerült elfogadtatni a változtatást.

Pályája kezdetén kb 150 ezer fő volt a magyar hadsereg létszáma. Időközben a felgyorsuló haderő csökkentés mind az alakulatok számát, mind a létszámot erőteljesen megnyirbálta. Az ezredesnek a hadseregből a kiválása idejére már alig huszonezres haderő maradt, melyből a harcoló alakulatok állománya az összlétszámnak a felét sem érte el.
Hivatásos tisztként két ízben járt az akkori Szovjetunióban magyar alakulatok éleslövészetének pénzügyi biztosítási feladatával: Kapusztyinjárban (Volgográd mellett) a rakétatüzérekkel, illetve a kalocsai légvédelmi ezreddel (Asztrahány térségében) Asalukban található lőtereken. Az itt látott rettenetesen nomád tábori élet, a lakosság szegénysége, az orosz lőtérparancsokok által gyakorolt despotizmus sokat formált addigi szemléletén.

A haderőátszervezés nem hagyta érintetlenül a pénzügyi szakmát sem. 1996-ban területi elven került megszervezésre a pénzügyi, számviteli ellátás. Ennek nyomán a Székesfehérváron létrejött HM 2. sz. TPSZI (Területi Pénzügyi Számviteli Igazgatóság) igazgatójává került kinevezésre.

Az újabb változásokkal néhány hónapra Budapestre vezetett az útja, majd 2003-ban előljárói nyomására nyugállományba került.

Életút a civil szektorban 

Még aktív hivatásos katonaként vállalta fel a Krajczáros Alapítvány létrehozását és a kuratórium elnökként a működtetés teendőit. A civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi háttér megismerése nem okozott gondot, de az ilyen jellegű szakmai képzéseknek is közismert látogatójává lett. A katonás légkörben szocializálódását követően született meg benne a felismerés, hogy a laktanyákban a parancsuralmon alapuló vezetési rend helyett a civil szférában – főleg az önkéntesek körében – mind a hangnemben, mind az elvárásokban, a megvalósításban és elszámoltatásban más gyakorlatnak, szellemiségnek kell érvényesülnie az eredményesség érdekében.

A névválasztást is ez motiválta, valamint az akkori „szegénység”, a hadsereg globális eladósodottsága. Kezdetben a HM tárca érdekszféráiba tartozó tevékenység valósult meg, a csapattagozatban szolgálókra koncentrálva. Így segélyezés, majd katonacsaládok gyerekeinek nyári táboroztatása, honvéd üdülőknek különféle eszközök (pl. TV, asztalok, napozók, stb.) biztosítása, a laktanyákban akkor még ritkaságnak számító fénymásoló, számítógép, mobil telefon, stb. adományozás, katonazenekarok működésének elősegítése volt a produktum lényege.

Később - az alapító okirat biztosította széles mozgástérben – a hadisírok gondozása és ehhez köthető kulturális programok (pl. kegyeleti túrák, megemlékezések, alkotótáborok és festménykiállítások bonyolítása, könyvkiadás, szobork, különféle emlékjelek létesítése, stb.), a határon túli magyarsággal kapcsolattartás, a történelmünk vérzivataros eseményeit felelevenítő munka felé tolódott el a hangsúly. Ez képezi mostanra a szervezet fő profilját. A szervezet hazai és főként külföldi ismertsége a teljesítménnyel összhangban fokozatosan, de egyre szélesebbé vált.

A Krajczáros Alapítvány mostanra „felnőtt” korba lépett. A vezetői tenni akarás az önkéntesek felkészültségével a szűkebb törzsgárdán túlmenően lazább közösségek létrejöttét generálta. A produktumok színvonalát minősíti, hogy nem kevesen részesültek állami és más (nem csak hazai) civil formációk által odaítélt jelentős díjakban. Mindez a csapatmunka szellemiségét tükrözi.

A HáEmGo 2008-ban lett létrehozva a nevéből adódóan a hadsírgondozással foglalkozó civil formációk szövetkezésére. A kezdeti lendületből mára 4 szervezet van jelen a tagnévsorban. Ennek mai létét Németh ezredes egyrészt működő eredményként, másrészt (a potenciális szükséglethez képest) kudarcként éli meg.

Magánélete 
1976-ban között házasságot, melyből 3 gyerek (2 lány és egy fiú) született. A család 7 alkalommal költözött, amelynek terhei a gyerekeket és a feleséget nem kímélte. Az új óvoda, iskola, munkahelyek, ismeretségek mindig más erőpróba elé állította a közvetlen hozzátartozókat, ám ezeknek elviselése és feloldásában a domináns szerep a feleségre hárult.

Mindegyik gyermek megszerezte a főiskolai végzettséget a két fiatalabb több évet külföldön is élt.

 A legidősebb lány hivatásos katonaként él Veszprémben fiával és kiváló érzékkel bíró fotós szenvedéllyel találta meg a boldogulását. 
 A középső lány gyermek közgazdász diploma megszerzése után végül Barcelona mellett telepedett le és két gyermeke született. 
 A legfiatalabb fiú a diploma megszerzése után a vendéglátást választotta hivatásának Magyarországon és külföldön egyaránt.

Így mostanra a nyugállományú ezredesnek a nagypapai feladatok és a hobbiként (ám jellemzően napi 8-12 órás elfoglaltsággal) művelt alapítvány működtetése teszi ki az életét.

Művei (vezetésével teremtett értékek) 
2014 – In memoriam a Nagy Háború hősei és áldozatai („Fehérvári 17-esek” – Művésztelep 2014-2018)
2014. – És a nemzet nemzetre rohant (Kiállítás magyar festők műveiből a Nagy Háború 100. évfordulója alkalmából)
2016-ban: 17-esek a világháborúban (reprint kiadás – szerkesztése)
2015 és 2020 között a Felvidék katonatemetői címmel egy útikalauz trilógia került kiadásra
2021-ben pedig mintegy 650 festményt tartalmazó album lett közreadva, amelyben öt országnak 165 profi és amatőr művészének a grátisz alkotása található, amelyek a 2013-ban kezdett „Ecsettel a békéért” c. projekthez kötődnek.
2010-től önkéntes munkatársak bevonásával 6 országban található 23 db különféle (jórészt köztéri) emlékjel (szobor, kopjafa, emlékmű, információs tábla)

Díjai (Főbb kitüntetései, elismerései)

katonaként 
soron kívül: főhadnagy (1977), őrnagy (1984), alezredes (1985), ezredes (1992) előléptetések
a Haza Szolgálatáért ezüst fokozat

civilszervezet-vezetőként 
II. osztályú Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím (2008. 05. 21.) – adományozó Honvédelmi Miniszter
Die Kriegsgräberfürsorge Ehrenkreuz 2013. október – adományozó Österreichisches Schwarzes Kreuz 
Széchenyi Díj a közügyekért (2016. 12. 11.) – adományozó gróf Széchenyi Család Alapítvány
az Első Világháború hősei emlékének megőrzéséért (2019. 12. 08.) - adományozó Országos Táncsics Művészkör
A Magyar Kultúra Lovagja – adományozó: a Falvak Kultúrájáért Alapítvány
- 764. Németh István Miklós (Székesfehérvár) nyá. ezredes, „A katonaelődök emlékének ápolása érdekében kifejtett életművéért” (2021. 09. 18.) 
Önkéntességért díj (2022. 12. 01.) – adományozó Önkéntes Központ Alapítvány

Jegyzetek 
 Németh István (a Miklós utónevét a születésének napja okán kapta, ám a gyakorlatban nem használta).
 a közzétett kiadványok nem kerültek kiskereskedelmi forgalomba, azok csakis a Krajczáros Alapítvány nál rendelhetők meg.

Források  
a Krajczáros Alapítvány honlapja:  http://krajczarosalapitvany.hu/ 
és más közösségi platformjai pl.:
 https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany/ 
 https://www.facebook.com/groups/1826910277549148 - Nemzetközi gyertyagyújtási akció/ International candle lighting action 
 https://www.facebook.com/groups/846772128758909 - Emlékezet a Hősökre 1914-1918 - Ecsettel a Békéért

Kapcsolódó szócikkek  
A Magyar Kultúra Lovagjai 2021

Szegediek
1952-ben született személyek
Élő személyek
Magyar katonák